Lađevići est un toponyme qui peut désigner :
Lađevići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bileća et dans la République serbe de Bosnie ;
Lađevići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité d'Ilijaš, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.